Příjmení Seykora může označovat:

 Hugo Václav Seykora (1793–1856) – český malíř, restaurátor, katolický kněz a knihovník
 Ljubomír Seykora (1891–1960) – účastník II. domácího odboje v Modřanech a Komořanech 
 Oldřich Seykora (1857–1922) – český básník, novinář a spisovatel, dramatik, pedagog a vědecký spisovatel